Ива́н Кравцо́в:
 Кравцов, Иван Александрович (1896—1938) — деятель ВКП(б), 1-й секретарь Организационного бюро ЦК ВКП(б) по Краснодарскому краю. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Кравцов, Иван Васильевич (1934—2010) — советский и украинский актёр, Народный артист Украины (2001).
 Кравцов, Иван Евгеньевич (род. 1989) — белорусский общественно-политический деятель.
 Кравцов, Иван Кондратьевич (1896—1964) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Кравцов, Иван Савельевич (1914—2005) — Герой Советского Союза.
 Кравцов, Иван Семёнович — генерал-майор Русской императорской армии.
 Кравцов, Иван Семёнович (1927—2012) — украинский советский строитель. Герой Социалистического Труда (1971).